ЕР — аббревиатура кириллицей, в текстах может означать:
 Единая Россия
 Европейская Россия
 Единичный разряд
 Естественные роды
 Мини-альбом, миньон, от .

См. также 
  — многозначное слово.
 EP (латиница)